Го́рдин (Го́рдина) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гордин, Аба Лейбович (1887—1964) — еврейский педагог, писатель, поэт и теоретик анархизма.
 
 Гордин, Аркадий Моисеевич (1913—1997) — русский писатель, литературовед, пушкинист и музейный работник.
 Гордин, Валерий Эрнстович (род. 1954) — российский экономист.
 Гордин, Владимир Николаевич (1882 — 1928) — прозаик, журналист.
 Гордин, Вольф Лейбович (1878—?) — еврейский педагог, писатель, поэт и теоретик анархизма, брат А. Л. Гордина (известны как «Братья Гордины»).
 Гордин, Игорь Геннадьевич (род. 1965) — российский актёр.
 Гордин, Михаил Валерьевич (род. 1969) — российский инженер, учёный в области авиационных двигателей, один из ректоров МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Гордин, Михаил Аркадьевич (1941—2018) — российский литературовед, писатель; главный редактор издательства «Пушкинский фонд».
 Гордин, Рафаил Калманович — российский геометр и педагог, автор задачника по планиметрии.
 Гордин, Руфин Руфинович (1920—2006) — русский писатель, журналист.
 
 Гордина, Мирра Вениаминовна (1925—2018) — советский и российский лингвист, педагог.

См. также 
 Гордина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России.